Făget steht für:

Faget ist der Name folgender Personen: 
 Jean Charles Faget (1818–1884), US-amerikanischer Mediziner
 Maxime A. Faget (1921–2004), US-amerikanischer NASA-Raumfahrttechniker
 Pierre Faget-Germain († 1961), französischer Marinemaler

Sonstiges:
 Mount Faget, Berg im Viktorialand, Antarktika